Капасия:
 Капасия — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Капасия — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Газипур.